Григорий Заха́ров:
 Захаров, Григорий Алексеевич (1910—1982) — советский архитектор, Член-корреспондент Академии архитектуры СССР и Академии художеств СССР.
 Захаров, Григорий Павлович (1914—1995) — доктор военных наук, профессор.